Distributed Computing Environment
 Data Communications Equipment